Gholami ist der Familienname folgender Personen:

 Aref Gholami (* 1997), iranischer Fußballspieler
 Aryan Gholami (* 2001), iranischer Schachspieler
 Kazem Gholami (* 1957), iranischer Ringer
 Mohammad Gholami (* 1983), iranischer Fußballspieler